Jewels — livro
Jewell (Kansas)
Jewel (canção de Ayumi Hamasaki)

Desambiguação